De 10000 meter mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op zaterdag 13 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Mo Farah uit Groot-Brittannië, die deze wedstrijd opnieuw het olympisch goud veroverde.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslag 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 DNF Niet aangekomen
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoenstijd van een atleet
 NR Nationaal record

Mannen 10000